Comitatul Quitman (în original, Quitman County,) este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii,

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Quitman, statul  (Formate GA --  -- (Categorie și format)
 Comitatul Quitman, statul  (Formate MS -- Categorie și format)

Vezi și 

 Quitman (dezambiguizare)
 Quit (dezambiguizare)
 Man (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii